Morden ist

 Morden (Manitoba), ein Ort südwestlich von Winnipeg in der kanadischen Provinz Manitoba
 Morden (Nova Scotia), ein Ort an der Bay of Fundy in der kanadischen Provinz Nova Scotia
 Morden (London), ein Ortsteil des London Borough of Merton
 Morden (London Underground), oberirdische Station der London Underground

der Familienname von:

 Daniel Morden (* 1964), walisischer Storyteller